Fritz Schneider – szwajcarski entomolog
 Fritz Schneider (ur. 1902) – zbrodniarz nazistowski
 Fritz Schneider (ur. 1928) – szwajcarski skoczek narciarski

Przypisy